Тътъреску може да се отнася за:
 Аретия Тътъреску (1880 – 1968), румънска общественичка
 Георге Тътъреску (1886 – 1957), румънски политик